La National Sport Blowgun Association (NSBA) est la Fédération Américaine de Tir à la Sarbacane Sportive''.

 Association créée en 2003 par Dave Sustak et Bruce Bell
 Homologue américain de la FSBA
 Affiliée à la Fédération Internationale de Sarbacane (International Fukiya Association)
 Chargée des rapports avec le CIO pour les Jeux Olympiques de 2016

Le , la NSBA arrête ses activités en tant que tel et est remplacée par l'ASBA, l'Association Américaine de Tir à la Sarbacane Sportive, recréée par Bruce Bell.

Sarbacane
Club sportif aux États-Unis